Les Fecampiida sont un ordre de vers plats.

Liste des familles 
Fecampiidae Graff, 1903
Notenteridae Joffe, Selivanova & Kornakova, 1997

Vision phylogénétique

Références 
Rohde, Luton & Johnson, 1994 : The phylogenetic relationships of Kronborgia (Platyhelminthes, Fecampiida) based on comparison of 18S ribosomal DNA sequences. International journal for parasitology, vol. 24, n. 5, .
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Notes et références 

Fecampiida